Die A Grupa 1994/95 war die 71. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 19. August 1994 und endete am 10. Juni 1995.

Meister wurde Lewski Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen direkt in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95